Anodontostoma är ett släkte av fiskar. Anodontostoma ingår i familjen sillfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sillfiskar
Anodontostoma